Andasibe peut faire référence à :
 Andasibe (Vavatenina), une commune urbaine malgache située dans la partie sud-ouest de la région d'Analanjirofo ;
 Andasibe (Moramanga), une commune urbaine malgache située dans la partie sud-est de la région d'Alaotra-Mangoro.
 Andasibe (Kandreho), une commune urbaine malgache située dans la région de Betsiboka